Лаодамант Фіванський — цар давньогрецького міста Фіви
 Лаодамант Фокейський — тиран давньогрецького міста Фокея (VI ст. до н. е.)
 Леодамант Мілетський — цар давньогрецького міста Мілет (VII ст. до н. е.)